Zeehonden, een familie van zeezoogdieren
 Hr.Ms. Zeehond (1932), een Nederlandse onderzeeboot van de S-klasse
 Hr.Ms. Zeehond (1944), een Nederlandse onderzeeboot van de T-klasse (Zwaardvis-klasse)
 Hr.Ms. Zeehond (1961), een Nederlandse onderzeeboot van de Dolfijn-klasse
 Zeehond (schip, 2011)